Немецкие подводные лодки
 U-107 (1917)
 U-107 (1940)